Okręty US Navy o nazwie USS "Daisy":
 Pierwszy  był parowym holownikiem. Zbudowany w 1850, nabyty przez Departament Wojny na początku wojny secesyjnej.
 Drugi 
 Trzeci  był promem. Służył w Norfolk Naval Shipyard od 1885 do 1919.
 Czwarty  był okrętem zaopatrzeniowym latarni morskich. Przekazany US Navy 11 kwietnia 1917, w służbie do 1 lipca 1919.
 Piąty  był jednostką pomocniczą. 

Daisy